Goshawk ist 

 der englische Name für den Habicht (Accipiter gentilis)
 der Name eines amerikanischen Doppeldecker-Flugzeuges, siehe Curtiss F11C Goshawk
 der Name eines britisch-amerikanischen Jet-Trainers, siehe T-45 Goshawk
 der Familienname der kanadischen Leichtathletin Evelyn Goshawk (1916–1994)